Склад збірної Гондурасу на чемпіонаті світу 2010 року

	

Докладніше...<noinclude>

Гондурас
С 2010